Waveland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Waveland (Indiana)
Waveland (Mississippi)

Andere betekenis:
 Rockall, een onbewoonde rots behorend tot de Hebriden werd in 1997 korte tijd als micronatie met de naam Waveland geclaimd.